Francisco Herrera puede referirse a los siguientes hombres:

 Francisco de Herrera el Viejo (1590-1656), pintor español del Siglo de Oro.
 Francisco de Herrera el Mozo (1622-1685), arquitecto y pintor barroco español, hijo del anterior.
 Francisco de Herrera Campuzano (s.XVII), visitador y oidor, fundador de El Poblado, Medellín (Colombia).
 Francisco Herrera (s.XVI), visitador y oidor de la Real Audiencia de México.
 Francisco Herrera, político español de Izquierda Unida.
 Francisco Herrera, político chileno, ministro de salud durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
 Francisco Herrera Alvarado (n.1953), médico y académico hondureño.
 Francisco Herrera Luque (1927-1991), médico psiquiatra, novelista, ensayista y diplomático venezolano.
 Francisco Herrera León, político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
 Paco Herrera (n.1953), entrenador español de fútbol.
 Paco Herrera, cantautor sevillano.